Jayna – nome proprio di persona femminile
Jayna – personaggio dei cartoni animati DC Comics